Регасса — эфиопское имя, которое при использовании в качестве отчества на Западе иногда ошибочно принимается за фамилию.

 Деджене Регасса— эфиопский бегун на длинные дистанции.
 Тилахун Регасса — эфиопский бегун на длинные дистанции.